Укус змії — специфічна травма, зумовлена укусом змії.
 Укус змії — алкогольний напій, що складається з рівних часток лагеру та сидру;